John George Diefenbaker (18 de septiembre de 1895-16 de agosto de 1979) fue el décimo tercer primer ministro de Canadá. Ejerció su mandato durante el período 1957-1963.

Diefenbaker fue conocido por varios apodos durante su carrera, J.G.D. (sus iniciales) y el líder (un apodo por el que siguió siendo conocido incluso después que dejó el cargo de primer ministro), pero cariñosamente como “Dief el jefe”, (o simplemente “el jefe”).

Comienzos 
Diefenbaker nació en la ciudad de Neustadt, Ontario. Sus padres fueron Guillermo Tomás Diefenbaker y María Florencia Bannerman. Su bisabuelo paterno era un inmigrante alemán, de la región de Baden. El nombre era originalmente escrito como Diefenbacker pero fue modificado al morir su abuelo.

Diefenbaker recibió un BA en 1915, y un MA en ciencias políticas y economía en el año 1916 y ¿LL.B? en 1919 en la universidad de Saskatchewan. Contrajo matrimonio con Edna Brower en 1929. En 1953, después de la muerte de Edna, se casó con Olive Palmer, quién tenía una hija de una unión anterior. Diefenbaker no tuvo hijos propios.

John George Diefenbaker sirvió brevemente durante la Primera Guerra Mundial en el ejército canadiense desde marzo de 1916 a julio de 1917, alcanzando el grado de teniente en el 29º regimiento de caballería ligera. Fue enviado a Inglaterra para el entrenamiento, pero nunca llegó a ser enviado a Francia, a causa de una lesión que le provocaba tos sanguinolenta. Fue enviado de regreso a Canadá, donde fue catalogado como médicamente no apto para el servicio militar, debido a irregularidades detectadas en su corazón, probablemente de modo psicosomático.

Abogado 
En 1919 se registró en los juzgados de Saskatchewan como abogado criminalista. Diefenbaker fue famoso por representar a clientes pobres, y por raramente llamar a los testigos de la defensa. En una ocasión, ante el Tribunal Supremo de la Columbia Británica, se tiró en el piso agarrando su garganta, para demostrar cómo había sido cometido un asesinato. Diefenbaker representó a clientes en 20 casos de asesinato, y solamente perdió dos.

Carrera política 
Sus inicios en la política fueron poco exitosos. Cinco veces se presentó sin éxito en elecciones tanto en niveles municipales, como provinciales y federales en Saskatchewan, antes de ser elegido finalmente.

Diefenbaker fue líder del partido conservador de Saskatchewan a partir de 1936-1938, asumiendo el control del partido luego de los cambios efectuados tras la elección provincial de 1934 que marcó el fin del gobierno del primer ministro James Tomas Milton Anderson.

Miembro del parlamento 

Diefenbaker fue elegido para el parlamento federal en las elecciones de 1940. Formaba parte de un grupo de representantes conservadores occidentales.

Fue uno de los referentes de la oposición entre 1935 y 1957.

En 1952 fue designado delegado de Canadá ante la Organización de las Naciones Unidas, Diefenbaker fue un político de tendencias progresistas, dentro del ámbito conservador del partido.

Líder del partido conservador progresista 

En 1942, Diefenbaker perdió el cargo a manos del primer ministro de Manitoba John Bracken. Y en 1948, resultó vencido por el primer ministro de Ontario, George Drew. Diefenbaker no era uno de los favoritos de las altas jerarquías del partido, pero pese a esto, finalmente ganaría en 1956.
Mientras el gobierno liberal daba muestras de arrogancia, y surgían discusiones, pocos le daban esperanzas a Diefenbaker de poder ganar las elecciones contra el candidato Louis Saint Laurent que tenía un gran soporte popular.

Primer ministro de Canadá 

Un gran número de factores gravitaron contra el partido liberal, quitándoles energías, entre ellas varias decisiones polémicas que generaban rechazos en el público. A todo esto, sumarle la oratoria ardiente y el mensaje populista de Diefenbaker, propulsó a los conservadores a la victoria en las elecciones de 1957, con un gobierno en minoría.

Casi inmediatamente, Lester Pearson asumió el control de la dirección liberal, y en su primer discurso, le pidió a Diefenbaker que impulsara nuevamente a los liberales y al país, debido a la declinación económica reciente.

Casi inmediatamente, Diefenbaker reveló un archivo anteriormente clasificado en el que se demostraba que los liberales tenían conocimientos de los problemas económicos que se avecinaban.

Diefenbaker subió en las encuestas en la elección de 1958. Basado en una campaña para construir un “Canadá del norte”, con subsidios y aumento de la inversión y el desarrollo en el norte del país, y aumentar el gasto en programas sociales. El programa de Diefenbaker fue especialmente aceptado en la parte angloparlante de Canadá.

La sorpresa más grande estaba en Quebec, el noche de la elección, Canadiense de grana de la historia de los más del gobierno de la mayoría del ganó de Diefenbaker.

Sin embargo, como Pedro C. Newman escribiría posteriormente: “Él vino al trabajo más resistente del país sin el trabajo para cualquier persona pero sí mismo, sin siempre emplear o encender cualquier persona, y sin siempre administrar cualquier cosa complicó más que una asesoría jurídica del walk-up”. Su primera etapa entre los líderes de la Commonwealth pasó aceptablemente bien, hasta que hizo una oferta al Reino Unido para desviar el 15% del comercio canadiense con los Estados Unidos al Reino Unido. Con esa oferta violaba muchos acuerdos internacionales. El Reino Unido en lugar de eso propuso un acuerdo de libre cambio. El gabinete de Diefenbaker se opuso fuertemente contra él, y la figura del 15% nunca subió otra vez. Las relaciones se deterioraron considerablemente entre el Reino Unido y Canadá.

Diefenbaker pronto sufrió con los problemas económicos. Con una recesión asomando ya para el momento en que él empezaba su mandato, el creciente déficit lastimó el cuadro económico aún más. Diefenbaker culpó de esta situación a las políticas de ahorro de los liberales. Al mismo tiempo, el director del banco de Canadá, Iago Coyne criticó fuertemente el exceso financiero del gobierno, diciendo que el país confiaba demasiado en las exportaciones a los Estados Unidos y que un “ajuste” era necesario. El gobierno rechazó su consejo e intentó conseguir la librado de Coyne para jugar política con su posición. Mientras que la Cámara de los Comunes aprobó una resolución que declaraba vacante su posición vacante, el senado (controlado por los Liberales) la rechazó. Sin embargo, Coyne dimitió al día siguiente. Esta situación generó una sensación cercana al caos entre los inversionistas internacionales, provocando que muchos de ellos retiraran sus capitales de Canadá. El desarrollo económico limitado del crujido que sobreviene pesadamente.

Diefenbaker también tomo lo que se considera hasta hoy una de las decisiones políticas más polémicas del siglo pasado en Canadá, cuando su gobierno canceló el desarrollo y la fabricación de la flecha de Avro. La flecha era un interceptor supersónico del jet Mach 2 construido por el A.V. Canadá (Avro Canadá), en Malton, Ontario para defender Canadá en caso de un bombardeo nuclear soviético. Durante su producción, el gobierno canadiense compró los misiles Americanos de Bomarc como medios de defensa contra los bombardeos, paralelamente a la decisión del gabinete de cancelar la flecha de Avro y su motor del Iroquois, el 20 de febrero de 1959, conocido por siempre como un “viernes negro” en la industria canadiense. Después de cancelar el proyecto tecnológico avanzado del interceptor, él obtuvo los interceptores estadounidenses CF-101 Voodoo en 1961.

Dwight Eisenhower era presidente de los Estados Unidos cuando sintió bien Diefenbaker al primer ministro y los dos fomentaron una amistad fuerte. Su hostilidad a la administración de Kennedy sería pronunciada. Durante la crisis cubano del misil, Diefenbaker fue molestado con la falta de presidente Juan Fitzgerald Kennedy para consultar con él delante de tiempo, cuál condujo Diefenbaker para ser escéptico de la seriedad de la situación. Esto lo hizo no poder actuar rápidamente en una petición americana de poner fuerzas canadienses en el estado de Defcon 3. El ministro de la defensa nacional, Douglas Harkness, Diefenbaker de desafío poniendo a los militares en arriba alarma dos días antes de la decisión del gabinete para autorizar el movimiento.

Diefenbaker era también instrumental en traer en la cuenta canadiense de las derechas en 1960. Esta era la primera tentativa de articular los derechos fundamentales de ciudadanos canadienses en ley. Porque la cuenta de las derechas era un estatuto federal ordinario y no una parte de la constitución canadiense, no codificó las tales derechas de una manera ejecutoria, puesto que no podría ser utilizado por las cortes para anular los leyes federales o provinciales que lo contradijeron (un funcionario comentaría, “Es grande, a menos que usted viva en una de las provincias."). Así, su efecto sobre las decisiones de las cortes, desemejante de la carta canadiense de las derechas y de Freedoms de 1982, era limitado.

La carencia del progreso económico y de una máquina política activa de la O.N.U en Quebec ayudaron a los conservadores progresivos a perder a su mayoría en la elección 1962. Inmediatamente luego, el gobierno de la minoría de Diefenbaker comenzó un programa para reducir el gasto del gobierno, y tarifas del aumento y tipos de interés de banco. Él entonces reorganizó su gabinete, Ministro de Hacienda móvil Donald Fleming en el ministro de la lista de la justicia, el dobladillo de la furgoneta del vervangen del het satisfizo a Jorge C. Nowlan.

En septiembre de 1962, Diefenbaker asistió a la conferencia de los primeros ministros de la Commonwealth en Londres, donde él atacó la entrada anticipada de Gran Bretaña en la Comunidad Económica Europea, la indicación de él estaría a expensas de la dependencia económica creciente de Canadá de los Estados Unidos. Él también criticó la política de Sudáfrica del apartheid, y, en la conferencia de 1961 de los primeros ministros de la Commonwealth, opuso con éxito su readmisión en la Commonwealth después de que se declarara una república.

El término final de la oficina de Diefenbaker consideró la escalada de una pregunta de los armamentos nucleares traída encendido por los misiles importados de Bomarc y el avión de Voodoo que habían substituido la flecha de Avro. Diefenbaker rechazó las cabezas nucleares americanas que eran puestas en misiles, aviones de combate y cohetes tácticos terrestres. La relación ya filtrada en el gobierno deterioró más rápidamente, y un gabinete partido minó más lejos el gobierno. El crédito social y el CCF retiraron su ayuda del gobierno, incitar su caída sobre la pregunta de los armamentos nucleares. Diefenbaker utilizó testimonio del congreso sobre los misiles de Bomarc para acusar a Pearson de hacer Canadá un blanco para una guerra nuclear, y enchufes americanos acusados de los medios y el gobierno de los EE. UU. de interferir con la elección.

Líder del partido y miembro del parlamento 

Diefenbaker perdió la elección federal 1963 frente a Lester Pearson y los liberales. Sin embargo continuó como líder del partido de la PC después de la elección en 1963, liderando la oposición. En el gran debate sobre la bandera canadiense, que tuvo lugar en 1964, Diefenbaker lideró la oposición a la bandera de la hoja del arce, la cual fustigó como el “banderín de Pearson”, discutiendo asimismo para retener el Ensign rojo canadiense.

Había pedidos tempranos para el retiro de Diefenbaker, especialmente del ala de la calle de la bahía del partido. En el mes de febrero de 1964, la Convención de la PC, una elección secreta en su dirección fue llevada a cabo. Diefenbaker sería introducido a la convención por Joseph Clark presidente de la federación de estudiante, con cuyos votos inclinó el equilibrio, siendo decisivo para modificar el resultado. 
Diefenbaker aceptó emocionado el resultado, y dijo: “Si no había otras recompensas en vida pública que haber hecho qué fue indicada por Joe Clark. Me han recompensado más de lo que podría esperar."

Para sorpresa de muchos, él funcionó un agresivo, campaña nacionalista en la elección 1965, que Pearson había llamado en la expectativa que los liberales ganarían a mayoría. Descontento cada vez mayor con su dirección, sin embargo, conducido para abrir la disensión dentro del partido, dirigido por el campo de presidente Dalton de Party. Había miedo dentro del partido que aun cuando Diefenbaker mejoraría los resultados del este, posiblemente perdieran los asientos occidentales.

Los esfuerzos Anti-Diefenbaker de Camp y otros dieron lugar a una revisión de la dirección, una medida para la cual no había disposición en la constitución del partido. Los conservadores progresistas llamaron a la convención de la dirección en 1967. Aunque Diefenbaker era candidato firme a obtener la dirección, el primer ministro Robert Stanfield de Nueva Escocia lo derrotó. Su salida fue considerada el momento más emocionante de la convención.

Diefenbaker conservó su asiento parlamentario durante 12 años hasta su muerte, y paralelamente fue canciller en la universidad de Saskatchewan en Saskatoon. Él era una personalidad seguida por la prensa, y hacía con frecuencia declaraciones sobre otras personalidades conservadores. Esto alcanzó su pico máximo en 1979, cuando declaró que Canadá había celebrado el Año Internacional del Niño al elegir a primer ministro a Joseph Clark, quién como un estudiante había defendido a Diefenbaker.

Fallecimiento 
Diefenbaker murió el 16 de agosto de 1979 en Ottawa, Ontario. Su cuerpo fue enviado de Ottawa a Saskatoon por tren para ser enterrado allí, de acuerdo a sus deseos. Millares de canadienses acompañaron al tren y siguieron la transmisión televisiva para ofrecer sus respetos y dar el adiós al “Jefe” antes de ser enterrado en el Centro Diefenbaker en la Universidad de Saskatchewan. Se desarrolló una ceremonia especial en el lugar, de modo que la bandera de la hoja del arce (oficial de Canadá) cubriera su ataúd primero, y por encima de ella el “Ensign” rojo que él defendió tan intensamente en el parlamento. Su entierro estatal fue preparado con años de antelación. Llamativamente, fue presidido un Tory, el primer ministro Joseph Clark, durante su breve paso por el gobierno canadiense. Durante los servicios del entierro, Clark elogió a Diefenbaker, solamente algunos días después de que Diefenbaker hubiera hecho declaraciones ofensivas contra Clark a la prensa.

Honores

Eponimia 
 El lago Diefenbaker fue nombrado así en homenaje al ex primer ministro. Es un depósito en el río situado al sur de Saskatchewan, que se creó después de la construcción de la presa Gardiner.
 El aeropuerto de Saskatoon tiene el nombre Aeropuerto Internacional Juan Diefenbaker en su honor. Una exhibición que representa su vida y obra se encuentra en el área de salida de la terminal aérea.
 El Centro para el estudio de Canadá del honorable John G. Diefenbaker (conocido popularmente como el Centro de Diefenbaker Canadá) en la universidad de Saskatchewan es un museo y archivo dedicado a la figura del extinto ex primer ministro. Contiene todos los bienes muebles de Diefenbaker, incluidos sus efectos personales, papeles ministeriales legales, fotografías, y material audio-visual.
 Saskatoon también ha nombrado un parque importante de la ciudad y una calle en honor a Diefenbaker.
 La escuela secundaria “John Diefenbaker High School” está en Hannover, Ontario.
 La escuela pública de “John Diefenbaker” en Prince Albert, Saskatchewan también lleva su nombre.
 Mr- John Diefenbaker High School /escuela secundaria) en Calgary del noroeste lleva también su nombre.

Referencias 

 Diefenbaker, John. Un Canadá, Memorias del Honorable John G. Diefenbaker: Los tumultuosos años 1962 a 1967. Toronto: Macmillan de Canadá, 1977.
 Newman Peter C. Renegade en energía: Los años de Diefenbaker. Toronto: McClelland y Stewart, 1963.

Saskatchewanianos
Primeros ministros de Canadá
Ministros de Asuntos Exteriores de Canadá
Protestantes de Canadá
Doctores honoris causa por la Universidad Laval
Doctores honoris causa por la Universidad de Alberta
Doctores honoris causa por la Universidad McMaster
Doctores honoris causa por la Universidad de Columbia Británica
Doctores honoris causa por la Universidad de Dalhousie
Graduados honorarios de la Universidad de Ontario Occidental
Abogados de Canadá